Bento de Abreu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Bento de Abreu (ort), São Paulo, 
 Bento de Abreu (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar